Ocell de la família dels ardèids.
 Per als personatges, vegeu Agron.